Château (frz.: Schloss) steht für:
 französisches Schloss (Architektur), meist auf dem Lande, für Schlösser in Städten wird häufig der Ausdruck Palais genutzt
 viele französische Weingüter, vor allem in der Weinbauregion Bordeaux
Château-Stil, eine Kanadische Variante des Neorenaissance-Stils

Orte in Frankreich:
 Château (Saône-et-Loire)
 Le Château, Ortschaft in der Gemeinde Cussey-sur-Lison im Département Doubs, Frankreich

mit Namenszusatz
 Château-Arnoux-Saint-Auban, Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Château-Bernard, Gemeinde im Département Isère
 Château-Bréhain, Gemeinde im Département Moselle
 Château-Chalon, Gemeinde im Département Jura
 Château-Chervix, Gemeinde im Département Haute-Vienne
 Château-Chinon (Campagne), Gemeinde im Département Nièvre
 Château-Chinon (Ville), Gemeinde im Département Nièvre
 Le Château-d’Almenêches, Gemeinde im Département Orne
 Château-des-Prés, Gemeinde im Département Jura
 Le Château-d’Oléron, Gemeinde im Département Charente-Maritime
 Château-d’Olonne, Gemeinde im Département Vendée
 Château-du-Loir, Gemeinde im Département Sarthe
 Château-Gaillard, Gemeinde im Département Ain
 Château-Garnier, Gemeinde im Département Vienne
 Château-Gontier, Gemeinde im Département Mayenne
 Château-Grillet, Weinbau-Appellation im nördlichen Rhônetal
 Château-Guibert, Gemeinde im Département Vendée
 Château-l’Abbaye, Gemeinde im Département Nord
 Château-Landon, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Château-Larcher, Gemeinde im Département Vienne
 Château-la-Vallière, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Château-l’Évêque, Gemeinde im Département Dordogne
 Château-l’Hermitage, Gemeinde im Département Sarthe
 Château-Porcien, Gemeinde im Département Ardennes
 Château-Renard, Gemeinde im Département Loiret
 Château-Renault, Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Château-Rouge, Gemeinde im Département Moselle
 Château-Salins, Gemeinde im Département Moselle
 Château-sur-Allier, Gemeinde im Département Allier
 Château-sur-Cher, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Château-sur-Epte, Gemeinde im Département Eure
 Château-Thébaud, Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Château-Thierry, Gemeinde im Département Aisne
 Château-Verdun, Gemeinde im Département Ariège
 Château-Ville-Vieille, Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Château-Voué, Gemeinde im Département Moselle

Verwaltungsgebiete in Frankreich:
 Arrondissement Château-Chinon (Ville) im Département Nièvre
 Arrondissement Château-Gontier im Département Mayenne
 Arrondissement Château-Salins im Département Moselle
 Arrondissement Château-Thierry im Département Aisne

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Chateau Bleu Motel, in City of North Wildwood, New Jersey, ID-Nr. 04000221
 Chateau Chevalier, in St. Helena, Kalifornien, ID-Nr. 87000926
 Chateau Colline, in Los Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 03000426
 Chateau Crillon Apartment House, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 78002443
 Chateau de Chaumont, in Evanston, Illinois, ID-Nr. 84003917
 Chateau de Mores, in Medora, North Dakota, ID-Nr. 75001299
 Chateau Dodge Theatre, in Rochester, Minnesota, ID-Nr. 80002098
 Chateau Frontenac Apartments, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 91000213
 Chateau-sur-Mer, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 68000002
 The Chateau, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 06001288

Personen:
 François Louis Rousselet de Château-Renault (1637–1716), französischer Adliger, Marschall und Vizeadmiral
 Ludwig Chateau (1906–1975), deutscher Künstler und Bildhauer

Wirtschaft:

 Château, eine Schokoladen-Marke der Firma August Storck KG, die bei Aldi verkauft wird

Siehe auch: